Цаба́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Цабадзе, Александр Георгиевич (род. 1956) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.
 Цабадзе, Василий Захарович (1870—1924) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Цабадзе, Георгий Гаврилович (1924—1986) — грузинский композитор и педагог.